Lethe (mythologie), een van de vijf rivieren in de onderwereld, in de Griekse mythologie
 Lethe (vlinder), geslacht van vlinders uit de familie Nymphalidae
 Lethe (Hunte), een riviertje in Nedersaksen, (Duitsland)
 De Lethe, gehucht in de Groningse gemeente Westerwolde